O Racing Club de Bobo é um clube de futebol do Burkina Faso. Disputa o campeonato nacional do país.

Ligações externas 
 

Clubes de futebol de Burquina Fasso